New Buffalo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Buffalo (Michigan)
New Buffalo (Pennsylvania)